Pepe Rodríguez  puede referirse a:

Personajes 
 José "Pepe" Rodríguez (1953-), periodista español;
 José Luis "Pepe" Rodríguez González (1962-), entrenador de baloncesto español;
 José Juan "Pepe" Rodríguez (1976-), sociólogo y periodista mexicano;
 José "Pepe" Rodríguez Rey (1968-), restaurador y cocinero español, dueño del restaurante El Bohío (Toledo) y jurado del programa MasterChef, (en sus diferentes variantes) en Televisión Española